О́укс () — английская фамилия.
 Оукс, Гэри (1958) — британский легкоатлет.
 Оукс, Дэвид (род. 1983) — английский театральный, телевизионный и киноактёр.
 Оукс, Ричард (род. 1976) — британский музыкант и автор песен, гитарист и клавишник.
 Оукс, Уильям (1799—1848) — американский ботаник и миколог.
 Оукс, Филип Дэвид (1940—1976) — американский музыкант, автор и исполнитель «песен протеста».
 Оукс, Хизер (1959) — британская легкоатлетка.